Miejscowości w USA:
 Whitefield – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Whitefield – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Whitefield – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Whitefield – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Haskell
Gminy w USA:
 Whitefield (ang. Whitefield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marshall
 Whitefield (ang. Whitefield Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Whitefield (ang. Whitefield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi
 Whitefield (ang. Whitefield Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
W Wielkiej Brytanii:
 Whitefield – miasto w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)